Langya Shan (Langya-Gebirge) bezeichnet:

Langya Shan (Shandong) (chin. 琅邪山/琅琊山), ein Gebirge in der chinesischen Provinz Shandong
Langya Shan (Anhui) (chin. 琅邪山/琅琊山), ein Gebirge in der chinesischen Provinz Anhui
Langya Shan (Hebei) (chin. 狼牙山), ein Gebirge im Kreis Yi der chinesischen Provinz Hebei